9/10 kan syfta på:

 9 oktober
 10 september (amerikanskt datumformat)